Fünfhausen bezeichnet

 Fünfhausen (Elsfleth), Ortsteil der Stadt Elsfleth, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen 
 Fünfhausen (Hamburg), Ortsteil von Hamburg-Kirchwerder in den Vierlanden 
 Fünfhausen, Hamburger Ortsteil im Bezirk Harburg, siehe Hamburg-Neuland 
 Fünfhausen (Worpswede), Ortsteil der Gemeinde Worpswede, Landkreis Osterholz, Niedersachsen 
 Fünfhausen (Beuern), Straße in Beuern (Buseck), Landkreis Gießen, Hessen 
 Fünfhausen (Lübeck), Straße in Lübeck, Schleswig-Holstein 
 Fünfhausen (Stormarn) Weiler in Westerau Schleswig-Holstein 
 Fünfhausen, Achternholt, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen 
Siehe auch:
 Fünfhaus